The Gay Lord Quex – lavoro teatrale di Arthur Wing Pinero

Film
The Gay Lord Quex – film del 1917 diretto da Maurice Elvey
The Gay Lord Quex – film del 1919 diretto da Harry Beaumont
The Gay Lord Quex – film tv del 1938 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
The Gay Lord Quex – film tv del 1947 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)